Piaggia ima više značenja:
 Piaggia, Cuneo
 Piaggia, Macerata
 Piaggia, Perugia
 Piaggia, Pisa